Osoby o tym nazwisku:
 Hasan Muratović – bośniacki polityk
 Samir Muratović – bośniacki piłkarz
 Sead Muratović – serbski piłkarz